Э́ггештайн () — немецкая фамилия.

 Эггештайн, Йоханнес (род. 1998) — немецкий футболист, нападающий.
 Эггештайн, Максимилиан (род. 1996) — немецкий футболист, полузащитник.